Mijaíl Osipovich Dolivo-Dobrovolsky (;  or Michail Ossipowitsch Doliwo-Dobrowolski) fue un ingeniero, electricista e inventor de origen polaco y ruso, activo en el Imperio alemán y también en Suiza.

Después de estudiar en Alemania y mientras trabajaba en Berlín para Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft (AEG), se convirtió en uno de los piioneros de los sistemas eléctricos polifásicos (los otros fueron Nikola Tesla, Galileo Ferraris y Jonas Wenström), desarrollando el generador eléctrico trifásico y un motor eléctrico trifásico (1888) y estudiando las conexiones en delta y estrella. El triunfo del sistema trifásico se exhibió en Europa en la Exposición Internacional Electrotécnica de 1891, donde Dolivo-Dobrovolsky utilizó este sistema para transmitir energía eléctrica a la distancia de 176 km con una eficiencia del 75%. En 1891 también creó un transformador trifásico y el motor de inducción de jaula de ardilla. Diseñó la primera central hidroeléctrica trifásica del mundo en 1891.

Referencias 

Alumnado de la Universidad Técnica de Darmstadt
Emigrantes del Imperio ruso hacia Alemania
Ingenieros electricistas
Fallecidos en 1919
Nacidos en 1862